BUF steht für:
 British Union of Fascists, britische faschistische politische Partei der 1930er Jahre
 BUF Compagnie, ein französisch-amerikanisches Unternehmen für visuelle Spezialeffekte
 Buffalo Niagara International Airport, ein Flughafen in den Vereinigten Staaten (IATA-Code)

BUF